Frolov je priimek več oseb:

 Ivan Fjodorovič Frolov, sovjetski general
 Dimitrij Frolov, ruski hokejist
 Dimitrij Semjonovič Frolov, sovjetski general
 Boris Andrejevič Frolov, sovjetski general
 Sergej Petrovič Frolov, sovjetski general
 Sergej Frolovič Frolov, sovjetski general
 Valerian Aleksandrovič Frolov, sovjetski general
 Valerij Frolov
 Valerij Dimitrijevič Frolov (1947—2014), beloruski politični delavec
 Valerij Pavlovič Frolov (*1946), rusko-kanadski fizik, astrofizik
 Valerij Petrovič Frolov
 Valerij Petrovič Frolov (1941—1996), ruski boksar
 Valerij Petrovič Frolov (*1949), ruski nogometaš
 Valerij Vladimirovič Frolov (*1970), ruski nogometaš

Ruski priimki